Sankt Lars kapell eller S:t Lars kapell kan syfta på;

Sankt Lars kapell, Bollnäs – en kyrka i Bollnäs församling i Uppsala stift
Sankt Lars kapell, Eksjö – en kyrka i Eksjö församling
 S:t Lars kapell, Lövö – en kyrka i Lövö i Helsingfors
 S:t Lars kapell, Vanda – en finländsk kyrkobyggnad i Helsinge kyrkby i Vanda

Se även
 Sankt Lars katolska kyrka, Uppsala – en kyrkobyggnad i Uppsala